Il singolare del torneo di tennis Hamanako Tokyu Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Alexa Glatch che ha battuto in finale Monique Adamczak 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Alexa Glatch (Campionessa)
 Monique Adamczak (finale)
 Junri Namigata (primo turno)
 Ksenija Lykina (semifinali)

 Misa Eguchi (quarti di finale)
 Shūko Aoyama (semifinali)
 Risa Ozaki (secondo turno)
 Erika Takao (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamanako Tokyu Cup 2012